Рохинджа:
 Рохинджа — этническая группа, компактно проживающая в штате Ракхайн в Мьянме.
 Рохинджа — язык народа рохинджа.